Marby ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Marby im Département Ardennes

Marby ist der Familienname von

 Amalie Marby (1834–1915), deutsche Schriftstellerin
 Friedrich Bernhard Marby (1882–1966), deutscher Verleger, Okkultist und Esoteriker